Královské letectvo může být označením pro několik vojenských letectev:
 Royal Air Force, Královské letectvo Spojeného království.
 Nizozemské královské letectvo, v nizozemštině Koninklijke Luchtmacht.
 Marocké královské letectvo, Královské letectvo Maroka.

Výraz "královské letectvo" nebo "královské vzdušné síly" se objevuje také v názvech následujících vzdušných sil:
 Bahrajnské královské letectvo
 Brunejské královské letectvo
 Dánské královské letectvo, dánsky Kongelige Danske Flyvevåbnet.
 Jordánské královské letectvo.
 Kambodžské královské letectvo.
 Katarské letectvo je někdy označováno jako Katarské emírské letectvo.
 Královské vzdušné síly Ománu.
 Malajsijské královské letectvo.
 Norské královské letectvo.
 Royal Australian Air Force, anglické označení pro královské letectvo Austrálie.
 Royal Canadian Air Force, anglické označení pro královské letectvo Kanady.
 Royal New Zealand Air Force, anglické označení pro královské letectvo Nového Zélandu.
 Saúdské královské letectvo.
 Thajské královské letectvo.

Bývalé užití 
 Egyptské vojenské letectvo bylo mezi lety 1937 až 1952 známé jako Egyptské královské letectvo.
 Indické letectvo bylo mezi lety 1945 až 1950 známo jako Royal Indian Air Force.
 Jugoslávské královské letectvo bylo letectvem království Jugoslávie mezi lety 1923 až 1945.
 Laoské královské letectvo, letectvo Laoského království mezi lety 1955–1975.
 Libyjské letectvo původně vzniklo jako královské letectvo ozbrojených sil Libyjského království.
 Maďarské letectvo bylo mezi lety 1939 a 1945 známo jako Maďarské královské letectvo, .
 Pákistánské letectvo bylo mezi lety 1947 až 1956 známo jako Royal Pakistan Air Force.
 Regia Aeronautica, Královské letectvo bývalého Italského království.
 Rumunské letectvo bylo v době existence monarchie v Rumunsku známo jako Rumunské královské letectvo, .
 Řecké vojenské letectvo bylo v letech 1935 – 1973 známo jako Helénské královské letectvo, .